Pierwaja liga ZSRR w piłce nożnej – druga klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w ZSRR w latach 1936-1991
 Rosyjska Pierwaja Liga w hokeju na lodzie – poprzednia nazwa Rossijskaja Chokkiejnaja Liga (RHL), trzeciej klasy rozgrywkowej w hokeju na lodzie w Rosji od 2011
 Pierwaja liga kazachska w piłce nożnej – dawna nazwa Byrynszy liga, drugiej klasy rozgrywek w piłce nożnej w Kazachstanie